

Települések 

 Bărcănești falu Romániában, Neamț megyében.
 Bărcănești település Romániában, Ialomița megyében, Bărcănești község központja. 
 Bărcănești település Romániában, Prahova megyében, Bărcănești község központja. 
 Bărcănești falu Romániában, Vâlcea megyében.
 Bărcănești falu Romániában, Olt megyében.